Chaj-tien může být:

 Chaj-tien (Peking) – městský obvod Pekingu
 Chaj-tien (Chaj-kchou) – ostrov v prefektuře Chaj-kchou